A Liopleurodon a hüllők (Reptilia) osztályának plezioszauruszok (Plesiosauria) rendjébe, ezen belül a plioszaurusz-félék (Pliosauridae) családjába tartozó fosszilis nem.

Rendszerezése 
A nembe az alábbi 2 faj tartozik:

Liopleurodon ferox Sauvage, 1873 – típusfaj
Liopleurodon pachydeirus Seeley, 1869

Tudnivalók 
A Liopleurodon egy eléggé közismert és jól megmaradt fosszília. Az állat egyfajta pliosaurus, más néven rövidnyakú plesiosaurus volt. A Liopleurodon 160-155 millió évvel élt ezelőtt, a késő jura korban.

A Pliosauroidea a plezioszauruszok egyik alrendje. A plezioszauruszok azok a hüllők közé tartoznak, amelyek visszatértek a tengerbe. E rend fajai a korai jura korban jelentek meg, és már az elején két nagy csoportra szakadtak: a hosszúnyakú-plezioszauruszokra (Cryptoclidus, Elasmosaurus, Plesiosaurus) és a rövidnyakú-plezioszauruszokra (Kronosaurus, Liopleurodon, Pliosaurus).

A Liopleurodonnak négy nagy úszója volt. A mérete vitatott. A Dinoszauruszok, a Föld urai című brit dokumentumfilm az állatot 25 méter hosszú, 150 t tömegű óriásként, minden idők legnagyobb ragadozójaként rekonstruálta. Ezek az adatok más kutatások szerint túlzóak, a hosszát pedig 6,39 méterre becsülik.

Hatalmas szájában a fogak csokrosan helyezkedtek el szájának első felében. A fosszilis gyomortartalom, valamint ichthyosaurusok és más plezioszauruszok uszonyain lévő fognyomok azt mutatják, hogy a Liopleurodon egy falánk és veszélyes ragadozó lehetett.

A koponya újabb keletű tanulmányozása kimutatta, hogy az állat képes lehetett az orrlyukaival érzékelni a vízben lévő hangokat. Ez a képessége segítette abban, hogy pontosabban megállapítsa, honnan jönnek a szagok. Amikor nyitott szájjal úszott, a víz behatolt a szájpadlásában levő nyílásokba, amely összeköttetésben volt az orral. Ezután a víz áthatolt az orrüregen, és a szemek előtti nyílásokon távozott.

Lelőhelyek 
Liopleurodon maradványokat találtak Németországban, Franciaországban, Angliában és Oroszországban. Ebben az időben Európa nagy részét tenger borította.

Jegyzetek

Források 
Walking with Dinosaurs-Fact File: Liopleurodon

További információk 
Liopleurodon information and photos, The Plesiosaur Directory
Article on the giant pliosaur skull once assigned to Liopleurodon, Tetrapod Zoology

Plezioszauruszok
Hüllőnemek
Élővilág a jurában
Európa őshüllői